Rijm (taalkunde)
 Rijm (stijlfiguur), klankrijm
 Rijmschema, soorten rijm
 Vers (gedicht), een lied of gedicht
 Rijm, synoniem rijp, bevroren neerslag, bevroren dauw